

Patronyme

Vanderbruggen

Vander Bruggen

Dieudonné Vander Bruggen (1912-2000), un homme politique belge

Van der Bruggen

 Jean van der Bruggen (vers 1649-1714), graveur bruxellois ;
baron Maurice van der Bruggen (1852-1919), un homme politique belge ;
Hannes van der Bruggen (°1993), un joueur de football belge.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand